Айра Гершвін (1896—1983) — американський поет-пісняр, співавтор опери «Поргі і Бесс».
 Джордж Гершвін (1898—1937) — американський композитор та піаніст.
 Френсіс Гершвін (1906—1999) — американська співачка і музикант.

 Гершвін — бродвейський театр.
 8249 Ґершвін — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Премія Гершвіна